Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die New York Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Februar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in New York City